Micus ist der Familienname folgender Personen:

 Christiane Micus-Loos (* 1971), deutsche Pädagogin, Hochschullehrerin
 Eduard Micus (1925–2000), deutscher Maler
 Stephan Micus (* 1953), deutscher Musiker

Siehe auch:
 Mikuš